{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Шеффилд, Англия; Фюрстенфельдбрук, Германия
|-
|align = "center" | 15 — 16 декабря 2011;  6 — 8 января 2012
|-
|align = "center" | Академия снукера; Event Forum
|-
| Призовой фонд — € 50 500
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 147 (Мэттью Стивенс, Дин Цзюньхуэй)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Стивен Магуайр
|-
| Финалист — Джо Перри
|}

Players Tour Championship 2011/2012 — Этап 12 (также известен как 2012 FFB Snooker Open и 2012 Arcaden Shopping Open'' — по названию спонсоров) — снукерный низкорейтинговый турнир, основная стадия которого (с 1/8-й по финал) прошла с 6 по 8 января 2012 года в Фюрстенфельдбруке, Германия. Победителем стал Стивен Магуайр, обыгравший в финале Джо Перри со счётом 4:2.

Матчи 1/64—1/16 финала проводились 15 и 16 декабря в Академии снукера в Шеффилде, Англия.

Мэттью Стивенс и Дин Цзюньхуэй, каждый сделав по максимальному брейку 15 декабря, установили таким образом абсолютный рекорд — впервые на турнире мэйн-тура в один и тот же день было зарегистрировано более одного максимума.

Результаты

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 147, 133 Дин Цзюньхуэй
 147 Мэттью Стивенс
 140, 101 Дэвид Грэй
 139 Сяо Годун
 137 Стив Дэвис
 134 Рики Уолден
 133, 127, 120, 113, 105, 105, 100 Марк Аллен
 132, 111, 104 Дэвид Гилберт
 132 Стюарт Бинэм
 129 Найджел Бонд
 123, 105, 101 Марко Фу
 121, 105 Стивен Хендри
 121 Марк Дэвис
 120 Джо Свэйл
 117, 102 Эндрю Хиггинсон
 115, 114, 111, 105 Стивен Магуайр
 115, 106 Майк Данн

 115 Чжан Аньда
 114, 103 Джимми Уайт
 110 Кен Доэрти
 108, 103 Райан Дэй
 108 Тони Драго
 106 Барри Хокинс
 105, 105 Джон Хиггинс
 105 Дэвид Моррис
 105 Дэвид Грэйс
 104 Эшли Райт
 103 Лиам Хайфилд
 103 Пол Дэвисон
 102 Марк Кинг
 102 Майкл Холт
 101 Стивен Ли
 100 Питер Эбдон

Примечания

Ссылки 

 Отчёт о 12-м этапе PTC 2011/12 на World Snooker 

Players Tour Championship
2011 год в снукере
2012 год в снукере
Спортивные соревнования в Баварии